Birds of a Feather (computerwereld), een manier van ontmoeten in de computerwereld
 Birds of a Feather (roman), een Maisie Dobbs-roman door Jacqueline Winspear
 Birds of a Feather (sitcom), een Britse sitcom uitgezonden van 1989 tot en met 1998 en vanaf 2014
 Birds of a Feather (film uit 1917), een film met Harold Lloyd
 Birds of a Feather (film uit 1936), een Britse filmcomedy geregisseerd door John Baxter
 Birds of a Feather (Batman: The Animated Series), een aflevering van Batman: The Animated Series
 Birds of a Feather (Murder, She Wrote), een aflevering van Murder, She Wrote

 Birds of a Feather (ep), een ep van Killing Joke
 Birds of a Feather (Killing Joke-nummer), de titelsong
 Birds of a Feather (Phish)
 "Birds of a Feather", een lied geschreven door Joe South en uitgevoerd door South en door Paul Revere & the Raiders
 "Birds of a Feather", een lied geschreven door Ralph Reader en uitgevoerd door verschillende Gang Shows

Zie ook 
 Bentvueghels ("Birds of a Feather"), een groep van Nederlandse en Vlaamse artiesten die actief waren in het 17e-eeuwse Rome